Ганинский сельсовет

Кировская область 
 Ганинский сельсовет Ленинского района города Кирова (преобразован в 1998 году в сельский округ)

Курганская область 
 Ганинский сельсовет Шадринского района (упразднён в 2021 году)